Сабадка () — венгерская фамилия и топоним. Известные носители:

 Сабадка, Золтан — венгерский программист.

Топоним 
 Сабадка — венгерское название сербского города Суботица.

См. также 
 Суботица (значения)